Numele de familie „Volkov” se poate referi la:

Persoane de naționalitate rusă
 Alexandru Alexandrovici Volkov, cosmonaut 
 Alexandru Melentievici Volkov, scriitor 
 Fiodor Grigorievici Volkov, actor 
 Gavriil Volkov, general

Persoane de naționalitate ucraineană
 Evgheni Volkov, ofițer, Erou al Ucrainei